Seznam polkov z zaporedno številko 33.

Seznam 
 Pehotni
 33. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 33. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 33. pehotni polk (Wehrmacht)
 33. strelski polk (ZSSR)
 33. polkovna bojna skupina (ZDA)
 33. pehotni polk (ZDA)
 33. strelski polk (Wehrmacht)
 33. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 33. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 33. oklepni polk (ZDA)
 33. tankovski polk (ZSSR)
 33. tankovski polk (Wehrmacht)

 Artilerijski
 33. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 33. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 33. artilerijski polk (Wehrmacht)
 33. rezervni artilerijski polk (Wehrmacht)
 33. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 33. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 33. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi